The Severed Hand – cortometraggio del 1914 diretto da Wilfred Lucas
The Severed Hand – cortometraggio del 1916 con William V. Mong